Dillies est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes
 Maxime Dillies (1984- ), joueur français de volley-ball.
 Renaud Dillies (1972- ), auteur de bande dessinée français.

Voir aussi 
 Boris Dilliès (1972- ), homme politique belge.